Лилэ́ Григо́рьевич Кила́дзе (; 13 апреля 1928, Тифлис, Грузинская ССР, ныне Тбилиси, Грузия — 15 октября 1978, там же) — грузинский дирижёр и педагог. Сын Григория Киладзе. Народный артист Грузинской ССР (1977).

Биография 
Окончил Московскую консерваторию; профессор Александр Гаук. В 1954 году становится дирижёром Саратовского театра оперы и балета. С 1957 года — дирижёр, а с 1959 года — главный дирижёр симфонического оркестра Гостелерадио Грузинской ССР. Им впервые исполнялись многие произведения грузинских композиторов (4-я и 5-я симфонии Мшвелидзе, 2-я симфония Габичвадзе, 1-я симфония Канчели и других авторов), кроме того, в репертуар руководимого им оркестра входили сочинения русских и зарубежных композиторов. Много гастролировал по СССР. В 1964—1972 годах преподавал в Тбилисской консерватории.

Похоронен в Дидубийском пантеоне рядом с могилой отца.

Награды 
 ? — Заслуженный деятель искусств Грузинской ССР
 1977 — Народный артист Грузинской ССР
 1979 — Государственная премия Грузинской ССР им. З. Палиашвили (посмертно)

Литература 
 Музыкальный энциклопедический словарь / Гл. ред. Г. В. Келдыш. — М.: Советская энциклопедия, 1991. — С. 248 — ISBN 5-85270-033-9

Ссылки 
 

Заслуженные деятели искусств Грузинской ССР
Народные артисты Грузинской ССР
Лауреаты Государственной премии Грузинской ССР
Похороненные в Дидубийском пантеоне